Башкортоста́н — республика в составе Российской Федерации, её субъект.

Населённые пункты 
 Башкортостан — деревня в Аскинском районе Башкортостана.
 Башкортостан — деревня в Баймакском районе Башкортостана.

Транспорт 
 «Башкортостан» — авиакомпания, основанная в 2002 году.
 «Башкортостан» — фирменный поезд № 39/40 Москва — Уфа.

СМИ 
 «Башкортостан» — государственная телерадиокомпания Республики Башкортостан.
 «Башкортостан» — телерадиокомпания, филиал ВГТРК.
 «Башкортостан» — газета на башкирском языке, издаваемая в Уфе.

Учреждения и организации 
 «Башкортостан» — издательство.
 «Башкортостан» — российская кинокомпания.
 «Башкортостан» — гандбольный клуб.
 «Башкортостан» — спидвейный клуб.
 «Башкортостан» — государственный концертный зал в Уфе.

Другое 
 Исторический Башкортостан — историческая область, территория исторического расселения башкирского народа.
 МПК-228 Башкортостан — малый противолодочный корабль проекта 1331М.

См. также 
 Башкирия (значения)
 Башкурдистан